Landkreis St. Wendel, een district in de Duitse deelstaat Saarland
 St. Wendel (stad), een gemeente en stad in de Duitse deelstaat Saarland